Dungeness-fok, földnyelv Angliában
 Dungeness, település az USA Washington államában
 Dungeness, Trembling Bells-album